«Parakseno Sinesthima» (, ) — дебютный альбом греческого певца Сарбеля, записанный на греческом языке и выпущенный в 2005 году на лейбле «Sony BMG». В 2006 году было выпущено переиздание этого альбома.

Музыкальный стиль 
Преобладает танцевальный поп-стиль с частым использованием элементов народной греческой музыки лаики в современной обработке.

Список композиций 
 Skliri kardia (habibi Dah Nari Narien)
 Se pira sovara (дуэт с Irini Merkouri)
 Paraxeno sinesthima
 Monaha esi
 De me niazi
 Sokolata
 Sopa
 Peripetia
 Zontanos nekros
 Ta psihologika sou
 Den boris
 Zo
 Adinaton
 Se pira sovara (sfera mix by Nikos Nikolakopoulos)

Special Edition 
 Thelo na petaxo
 Boro Boro
 Sokolata (remix)
 Monaha esi (remix)
 Skliri kardia (habibi Dah Nari Narien)
 Se pira sovara (дуэт с with Irini Merkouri)
 Paraxeno sinesthima
 Monaha esi
 De me niazi
 Sokolata
 Sopa
 Peripetia
 Zontanos nekros
 Ta psihologika sou
 Den boris
 Zo
 Adinaton
 Se pira sovara (sfera mix by Nikos Nikolakopoulos)

Ссылки 
 Официальный сайт

Альбомы 2005 года
Дебютные альбомы 2005 года
Альбомы Сарбеля